— японский геймдизайнер и продюсер, работающий на компанию Square Enix. Наиболее известен по созданию и руководству серией игр про гигантских боевых роботов Front Mission. Кроме того, он ответственен за проработку сражений игр Final Fantasy X и Final Fantasy XIII.

Первые свои проекты Цутида вёл, находясь в штате малоизвестной конторы под названием G-Craft, там он дал начало серии ролевых игр «Arc the Lad». В 1995 году он начал сотрудничать с компанией Square Co и создал совместно с ними первую часть Front Mission. В 1996 году G-Craft была поглощена, а Цутида продолжил работать со своими партнёрами, окончательно перейдя на службу в Square Co.

Участие в проектах 

 Head Buster (1992) — продюсер
 Gley Lancer (1992) — продюсер
 Cybernator (1992) — продюсер
 Front Mission (1995) — продюсер, сценарист
 Front Mission 2 (1997) — директор
 Front Mission 3 (1999) — директор
 Final Fantasy X (2001) — дизайнер сражений
 Final Fantasy XI (2004) — планировщик сражений
 Front Mission 4 (2004) — продюсер, директор
 Front Mission 5 (2005) — продюсер
 Front Mission: Online (2005) — продюсер
 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King (2008) — продюсер
 Final Fantasy XIII (2009) — дизайнер сражений

Ссылки 
 
 Тосиро Цутида страница на MobyGames
 Тосиро Цутида страница на Square Enix People Database

Разработчики компьютерных игр
Продюсеры Японии
Сотрудники Square Enix